Franciaország
Saint-Pardoux-le-Neuf, település Corrèze megyében
Saint-Pardoux-le-Neuf, település Creuse megyében